est un titre notamment porté par : 
 Self Made, film de Shira Geffen sorti en 2014 ;
 Self Made, série américaine sortie en 2020.